Clotz ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Clotz (1545–1588), deutscher Verwaltungsjurist
 Kaspar Joseph von Clotz (1762–1818), deutscher Politiker, Bürgermeister von Aachen
 Siegfried Clotz (1556–1610), deutscher Kanzler

Siehe auch:
 Klotz
 Cloz, Gemeinde in der Provinz Trient, Italien
 Glotz